Масинди — топоним.

 Масинди (город) — город в Уганде.
 Масинди (округ) — округ в Уганде.